Мытишинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Угранского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мытишино.

Образовано законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Угранское сельское поселение.

Географические данные 
 Расположение: северо-западная часть Угранского района
 Общая площадь: 203,37 км²
 Граничит:
 на севере — с Вяземским районом
 на востоке — с Русановским сельским поселением
 на юге — с Полдневским сельским поселением
 на юго-западе — с Захарьевским сельским поселением
 на северо-западе — с Дорогобужским районом
 По территории поселения проходит автодорога Угра — Мытишино.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 14 населённых пунктов:
 Деревня Мытишино — административный центр
 Березняки, деревня
 Выгорь, деревня
 Дуденки, деревня
 Калинино, деревня
 Кореино, деревня
 Латорево, деревня
 Мзы, деревня
 Раслово, деревня
 Сергеево, деревня
 Суборь, деревня
 Трубино, деревня
 Фоминское, деревня
 Харино, деревня
6 деревень поселения не имеют постоянного населения. Общая численность населения — 208 человек.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте района

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Угранского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году